Pterolocera är ett släkte av fjärilar. Pterolocera ingår i familjen Anthelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Pterolocera